Герни́ка (исп. Guernica, баск. Gernika) — топоним, также название:

 Герника — город и муниципалитет в провинции Бискайя, Испания.
 «Герника» — испанский футбольный клуб из одноимённого города.
 (2293) Герника — астероид главного пояса, открытый в 1977 году астрономом Н. С. Черных.

В культуре 
 «Герника» — картина Пабло Пикассо (1937).
 «» — скульптура Рене Ише (1937).

Фильмы 
 «Герника» — фильм 1937 года, Испания.
 «Герника» — короткометражный фильм Алена Рене и Робера Эссенса (Франция, 1950).
 «Герника» — короткометражный фильм Эмира Кустурицы (Чехословакия, 1978).
 «Герника» — фильм 1983 года, Венгрия.
 «» — фильм Колдо Серры (Испания—США, 2016).

См. также 
 Бомбардировка Герники